Volkmannsdorf ist ein Ortsname:

 Volkmannsdorf, Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Volkmannsdorf (Saalfeld), Ortsteil der Stadt Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Volkmannsdorf (Wang), Pfarrdorf in der Gemeinde Wang, Landkreis Freising, Bayern